Дирк Маркюс (Дик) Фине (; родился 6 апреля 1946 года) — нидерландский футболист, игравший на позиции нападающего, выступал за команды «Аякс» и «Де Волевейккерс».

Спортивная карьера 
Дик Фине начинал футбольную карьеру в амстердамском «Аяксе», играл за юношеский и молодёжный состав. В августе 1968 года нападающий был заявлен за основной состав. В чемпионате Нидерландов дебютировал 26 января 1969 года в гостевом матче с «Фортуной», выйдя на замену вместо Бенни Мюллера на 80-й минуте. Встреча завершилась победой амстердамцев со счётом 0:1. Через три дня Дик сыграл в товарищеском матче против военной сборной, проведя на поле все 90 минут. В том сезоне Фине сыграл ещё в одном матче — в заключительном туре с , появившись на замену.

В июне 1969 года Дик был выставлен на трансфер. В конце того же года он подписал контракт с клубом «Де Волевейккерс». В общей сложности Фине выступал за команду на протяжении двух с половиной сезонов. В мае 1973 года «Де Волевейккерс» выставил его трансфер. В августе было объявлено о переходе Дика в любительский клуб «Эйтхорн». Затем несколько лет играл за любительский клуб «Алсмер», где позже был тренером.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ererat.nl 
 Профиль на сайте afc-ajax.info 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Де Волевейккерс»